Sotillo de las Palomas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Toledo och regionen Kastilien-La Mancha, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Sotillo de las Palomas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sotillo de las Palomas är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Navalasierra,  meter över havet,  km nordost om Sotillo de las Palomas. Runt Sotillo de las Palomas är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Talavera de la Reina,  km söder om Sotillo de las Palomas. I omgivningarna runt Sotillo de las Palomas 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien-La Mancha